Чемпиона́т Латви́йской ССР по футбо́лу 1974 го́да () — 30-й розыгрыш чемпионата Латвийской ССР по футболу.

Турнирная таблица

Золотой матч

Лучшие бомбардиры

Литература

Ссылки 
 RSSSF

1974
Спорт в Латвии в 1974 году
Футбол в СССР в 1974 году